République – repubblica in lingua francese
 République – stazione della Metropolitana di Parigi